Coincidence – cortometraggio del 1915 diretto da Ray Physioc (Wray Bartlett Physioc)
Coincidence – film del 1921 diretto da Chester Withey
Coincidence – film del 1998 diretto da Kevin De Thomas